Рокку́рб () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 70 км на схід від Тулузи, 32 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 1377 осіб у працездатному віці (15-64 років) 1017 були активні, 360 — неактивні (показник активності 73,9%, у 1999 році було 69,4%). З 1017 активних працювало 860 осіб (469 чоловіків та 391 жінка), безробітних було 157 (58 чоловіків та 99 жінок). Серед 360 неактивних 108 осіб було учнями чи студентами, 139 — пенсіонерами, 113 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1017 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2328,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Роккурб на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Роккурб на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн